

Biografia 
Nel 2013 ha terminato gli studi in Lettere Moderne (specializzandosi in Filologia Moderna) presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. In seguito ha conseguito la certificazione Ditals di secondo livello (didattica dell'italiano a stranieri) presso l’Università di Siena.

Da Giugno 2015 a Giugno 2016 ha prestato servizio al Servizio Civile Nazionale all’estero con il Cesc Project, ad Ilembula, un villaggio dell’entroterra della Tanzania. Nel 2016 ha completato il Master in Cinema presso la Scuola di Cinema di Napoli "Pigrecoemme". Nel 2017, grazie alla vittoria del bando "Cultura Crea" del MiBACT, ha fondato la società cinematografica "Lunia Film Srl", di cui è amministratore unico. Nel 2018 ha studiato cinema documentario presso l’Atelier di Cinema del Reale “FilmAp” a Ponticelli (Napoli), con gli insegnanti: Bruno Oliviero, Alessandro Rossetto, Carlotta Cristiani, Antonella Di Nocera, Leonardo Di Costanzo.

Nel 2018 esce il suo primo documentario “Racconti dal Palavesuvio” (prodotto da Arci Movie e Parallelo 41 Produzioni), che vince la Menzione Speciale al Lucania Film Festival e al Festival dell’Isola di Roma “Mamma Roma”. Nel 2019 collabora con la squadra di Francesco Lettieri per alcuni videoclip musicali di Liberato e in seguito realizza il backstage e tutti i contenuti extra per il film “Ultras”, di Francesco Lettieri (prodotto da Indigo Film e Netflix).

Nel 2019, con il contributo della Regione Campania e di Film Commission Regione Campania, produce il suo primo film, il cortometraggio storico “Eroi Perduti”, regia di Lorenzo Giroffi (miglior film al Digital Media Fest di Roma). Nel 2020 partecipa alle Giornate degli Autori (nell’ambito della 77°Mostra del Cinema di Venezia) con il documentario “Quaranta cavalli”, prodotto da Lunia Film e ZaLab (vincitore del Premio Laguna Sud), presentato e premiato in circa 60 festival italiani e internazionali. Nello stesso anno partecipa, con il suo documentario “L’armée rouge” (prodotto da Parallelo 41 Produzioni e Lunia Film”, al 61°Festival dei Popoli (Firenze).

Sono in sviluppo i suoi prossimi documentari “Wasantha, the snake charmer” (presentato agli Industry Days del Festival dei Popoli 2021), le cui riprese verranno effettuate in Sri Lanka e “Api” (prodotto da Lunia Film e L’Eubage con il sostegno della Film Commission Valle d'Aosta).

Parla italiano, spagnolo, inglese, francese, portoghese e swahili.

Filmografia

Regista 
 In-Sanity - cortometraggio (2018)
 Racconti dal Palavesuvio - cortometraggio documentario (2018)
 We Care - cortometraggio documentario (2019)
 Una scuola a colori - cortometraggio (2019)
 L'armée rouge - documentario (2020)
 Quaranta cavalli - cortometraggio documentario (2020)
 Ponticelli terra buona, co-regia con Marie Audiffren, Gabriella Denisi, Alessandro Freschi, Giovanni Linguiti, Antonio Longobardi, Isabella Mari, Daniele Pallotta - documentario (2020)
 Ultras - Il backstage - cortometraggio documentario (2020)

Produttore 
 Il nostro paese - serie TV, episodi Anna e Mariya (2019-2020)
 Eroi perduti, regia di Lorenzo Giroffi - cortometraggio (2020)

Riconoscimenti 
Laceno d'oro
 2020 – Premio del pubblico al miglior documentario a Ponticelli terra buona
Napoli Film Festival
 2019 – Premio DireGiovani – sezione corti con le scuole a Una scuola a colori
Lucania Film Festival
 2018 – Menzione speciale a Racconti dal Palavesuvio
Premio Gardenet
 2018 – Secondo premio a In-Sanity
Vertigo Film Fest Milano
 2020 – Premio mensile a Quaranta cavalli

Collegamenti esterni